Памятник пионерам-героям (ныне Памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны) — памятник в городе Липецке, установленный в Пионерском (ныне — Верхнем) парке на улице Ленина.

История 
Первоначальный памятник героям-пионерам в Липецке был открыт 19 мая 1972 года в честь 50-летия пионерской организации. Он был выполнен по проекту скульптора Ю. Д. Гришко и архитектора Н. Р. Полунина. На фоне четырёхметровых лепестков пламени, выполненных из бетона и облицованных гранитной крошкой, были установлены изготовленные из гипса и покрытые медью две фигуры — мальчик с опущенной головой и стоящая на коленях девочка, держащая в руках лавровую ветвь. В таком виде памятник просуществовал до 1990-х годов, после распада СССР стал разрушаться и в конце-концов был снесён при реконструкции кинотеатра «Заря» (ныне — управление Липецкой и Задонской епархии).

18 мая 1996 года в День города и за день до бывшего Дня пионерии на месте снесенного монумента был торжественно открыт новый памятник. Авторы — скульптор Ю. Д. Гришко и архитектор С. А. Сошников. Памятник из бронзы в виде фигур двух детей находится на невысоком постаменте — стоящие на коленях, босые мальчик и девочка, держат в руках венок — символ мира и жизни. На постаменте высечена надпись: «Детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Библиография 
 Памятник пионерам-героям // Исторические и памятные места Липецка / В. М. Колтаков, А. В. Овчинников. — Липецк : Де-Факто, 2007. — С. 167—170.
 Памятник пионерам-героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1972 : фото // Липецк : фотоальбом / фот. Е. Б. Стоналов, Н. Ф. Мильниченко, А. С. Вайман; авт.-сост. А. С. Моргачев. — Москва : Советская Россия, 1983. — С. 67.

Примечания

Ссылки 
 Памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
 НЕОБЫЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ (ДЕТЯМ ВОЙНЫ) 

Памятники Липецка
Памятники детям
Пионеры-герои
Скульптурные изображения пионеров
Здания и сооружения, построенные в 1996 году в России
1990-е годы в Липецкой области
Скульптуры 1996 года